In Heerlen zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Heerlen Heerlerbaan) gebouwd in 1915 gesloopt in 1965
 Watertoren (Heerlen Oranje Nassaumijnen) gebouwd in 1952
 Watertoren (Heerlen Vrieheide) gebouwd in 1965